Казими́р Петро́вич Плучс (5 ноября 1894 — 15 февраля 1975) — цирковой артист, белый клоун, псевдоним «Роланд». Заслуженный артист Латвийской ССР (1954).

Родился в Латвии в окрестностях города Двинска (ныне Даугавпилс), в семье батраков.

Биография 
 1910 — Ученик в акробатической труппе Новелло.
 1913 — Полноправный участник акробатической труппы «Римские гладиаторы» (с К. Сбышевским, позже с Я. Розенбергом).
 1922 — Начинает выступать в качестве Белого клоуна (партнер Юлиус Морус).
 1924—1934 — В паре с комиком Эйженом.
 1934—1957 Партнерами на разные периоды становятся — Коко, Анатолий Дубино, Савелий Крейн, Евгений Бирюков.
 1957 завершает цирковую деятельность и уходит с манежа.
 1963 В Риге в свет выходит написанная Роландом книга «Белый клоун»

Казимир Плучс до сих пор считается одним из лучших представителей циркового жанра «Белый клоун». За всю свою цирковую жизнь он участвовал в более, чем 130 клоунадах. А также написал несколько десятков клоунад и антре.

Награды 
15 октября 1954 года за большие заслуги в развитии циркового искусства Казими́ру Петро́вичу Плучсу было присвоено звание заслуженного артиста Латвийской ССР.

Фильмография 
1955: «За витриной универмага», роль белого клоуна (в титрах нет).

См. также 
 Дубино, Анатолий Антонович
 Клоун
 Юрий Никулин
 Карандаш
 Виталий Лазаренко (клоун)
 Б.Вяткин

Литература 
 книга «Белый клоун»
 Советская цирковая энциклопедия
 Энциклопедия Мир цирка, том первый Клоуны, с. 385—387

Ссылки 
 Рижский цирк
 Кино-театр

Артисты, известные под псевдонимами